Qingxi bezeichnet:

 Qingxi (Anren) (清溪镇), Großgemeinde im Kreis Anren in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingxi (Dongguan) (清溪镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qingxi (Fuling) (清溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fuling der chinesischen Stadt Chongqing
 Qingxi (Hanshan) (清溪镇), Großgemeinde im Kreis Hanshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Qingxi (Hanyuan) (清溪镇), Großgemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingxi (Qianwei) (清溪镇), Großgemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingxi (Shaoshan) (清溪镇), Großgemeinde der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingxi (Xuanhan) (清溪镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingxi (Huichang) (清溪乡), Gemeinde im Kreis Huichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qingxi (Sunwu) (清溪乡), Gemeinde im Kreis Sunwu in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qingxi (Gaoping) (清溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingxi (Guichi) (清溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guichi in der chinesischen Provinz Anhui
 Qingxi (Huaxi) (清溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huaxi in der chinesischen Provinz Guizhou